Nuit sauvage : chanson du groupe Les Avions ;
 La Nuit sauvage, film américain (1953) ;
 Nuit Sauvage, un projet artistique.

Homonymie